Ця стаття про історичну Прусську провінцію, про сьогденну провінцію Польщі дивись Нижньосілезьке воєводство.

Провінція Нижня Сілезія () була провінцією Пруссії з 1919 по 1945. Між 1938 і 1941 була об'єднана з провінцією Верхня Сілезія як Провінція Сілезія. Столицею Нижньої Сілезії був Бреслау (зараз Вроцлав Польща). Провінція крім того ділилася на два адміністративні регіони ('Regierungsbezirke'), Вроцлав і Легниця.

Регіон Нижня Сілезія зараз належить переважно Польщі, але частково належить Німеччині Саксонія (Гьорліц, Ротенбург (Верхня Лужиця) і Хойерсверда) і незначною частиною в Бранденбурзі.

Див. також 
 Сілезія

Сілезія
Історичні краї Польщі
Історичні області Німеччини

Держави і території, засновані 1919